Heidi Weng (ur. 20 lipca 1991 w Enebakk) − norweska biegaczka narciarska, medalistka olimpijska, sześciokrotna medalistka mistrzostw świata, dwuktrotna zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich, dwukrotna zwyciężczyni Tour de Ski i pięciokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Jej kuzynki Lotta Udnes Weng oraz Tiril Udnes Weng również uprawiają biegi narciarskie.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Heidi Weng pojawiła się 6 grudnia 2008 roku podczas  zawodów FIS Race w Gålå, zajmując 40. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Niecały rok później, 21 listopada 2009 roku w Beitostølen zadebiutowała w Pucharze Świata. Zajęła wtedy 39. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 13 marca 2010 roku w Oslo, kiedy zajęła 23. miejsce na dystansie 30 km klasykiem. Jak dotąd najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2011/2012. Startowała w szóstej edycji Tour de Ski, ale nie ukończyła rywalizacji.

W 2010 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, gdzie wspólnie z koleżankami zdobyła złoty medal w sztafecie oraz srebrny w biegu łączonym na 10 km. Jeszcze lepiej wypadła rok później, podczas mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie zdobyła złote medale w sztafecie i biegu łączonym, a w biegu na 5 km techniką dowolną była trzecia.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Bibliografia

Uwagi

Przypisy 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1991